Марија од Брабанта (13. мај 1254. – 12. јануар 1322.) је била француска краљица од 1274. до 1285. године, као друга супруга Филипа III. Рођена је у Левену, као ћерка Хенрија Брабантског и Аделаиде Бургундске.

Биографија

Порекло и брак
Марија је била ћерка Хенрија III од Брабанта и Аделаиде од Бургундије. Рођена је 13. маја 1254. године у Левену. Удала се за Филипа III Француског 21. августа 1274. године. Филипу је Марија била друга супруга. Прва, Изабела Арагонска, умрла је оставивши му четворо деце, међу којима су били и будући француски краљ Филип IV и титуларни латински цар Шарл Валоа. Филип је био под снажним утицајем своје мајке, Маргарете од Провансе, и свог ментора, Пјера де ла Брокеа. Будући да није била Францускиња, Марија се истицала на француском двору. Маријин пасторак Луј умро је 1276. године под сумњивим околностима. Постојале су гласине да је Марија наредила да се он отрује. Ла Брок, на кога је такође пала сумња, је утамничен, а касније и погубљен због убиства.

Потомство
Када је Маријин муж Филип умро 1285. године, она је изгубила део свог политичког утицаја. Посветила је живот одгајању њихове троје деце: Луја (мај 1276. - 19. мај 1319), Бланке (1278 - 19. март 1305) и Маргарете (умрла 1318. године). Њен пасторак Филип проглашен је краљем Француске 6. јануара 1286. године у Ремсу.

Удовица
Заједно са Хуаном I од Наваре и Бланком од Артоа, Марија је преговарала 1294. године поводом склапања мира са Енглеском 1294. године са Едмундом Погрбљеним, братом енглеског краља Едварда I. Марија је надживела и своју децу и пасторка Филипа. Умрла је 1322. године у доби од 67 година. Умрла је у манастиру Ле Муреа, близу Меулана, где се повукла 1316. године. Није сахрањена у базилици Сен Дени, где су се иначе сахрањивале француске краљице, већ у манастиру Корделије у Паризу. Овај манастир уништен је у пожару 1580. године. Црква је у наредним годинама обновљена.

Породично стабло

Референце

Литература

Рођени 1254.
Умрли 1322.
Француске краљице